Stati Uniti d'America
 Sayre – città della Contea di Beckham, Oklahoma
 Sayre – borough della Contea di Bradford, Pennsylvania